Александр Устименко:
 Устименко, Александр Иванович — полковник, лауреат Ленинской премии.
 Устименко, Александр Лукич (1903—1996) — советский партийный и хозяйственный деятель, Почётный гражданин Кривого Рога.